Proisotomurus är ett släkte av urinsekter. Proisotomurus ingår i familjen Isotomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppstjärtar
Proisotomurus